Чемпионат Европы по регби-7 среди женщин (), также известный как Женская серия Гран-При () — европейское первенство по регби-7, проводящееся ежегодно среди женских сборных с 2003 года. Турнир проводится в течение двух дней (обычно в июне по выходным). Основателем и главным спонсором турнира является Регби Европы (Ассоциация европейского регби), управляющий орган европейского регби. Турнир носит официальный характер и является квалификационным турниром к чемпионату мира по регби-7. С 2005 года проводятся квалификационные матчи.

Наибольшее число титулов чемпионок Европы у сборной России (семь титулов): в 2021 году сборная России выиграла седьмой титул, обойдя Англию с шестью титулами в активе и в пятый раз подряд выиграв чемпионат Европы. В 2013 году были образованы дивизионы: их победительницы переходят в более высокие дивизионы, получая потенциальный шанс попасть в Топ-12 и побороться непосредственно за титул чемпионок Европы.

Все победители

Топ 12 / Гран-При / Чемпионат

Дивизион A / Трофи

Дивизион B / Конференция

См. также 
 Чемпионат Европы по регби-7

Ссылки 
 Официальный сайт Регби Европы 

Регби-7 женщины
Турниры по регби-7
Чемпионаты Европы по регби-7